Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Pennsylvania 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrice Janine Tremelling che ha battuto in finale Catherine Suire 6–1, 6–4.

Teste di serie 

 Stephanie Rehe (secondo turno)
 Iva Budařová (secondo turno)
 Svetlana Černeva (quarti di finale)
 Larisa Neiland (semifinali)

 Candy Reynolds (primo turno)
 Anne Smith (semifinali)
 Lori McNeil (semifinali)
 Anne Minter (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Pennsylvania 1986